Доробанци има више значења:

 Доробанци (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Доробанци (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Општина Доробанци (Арад), општина у округу Арад у Румунији